

Короли Швеции 
 Карл X Густав (король в 1654—1660);
 Карл XVI Густав (король с 1973).

Другое 
 «Карл Густав» — ручные противотанковые гранатомёты шведского производства.
 «Карл Густав» — пистолет-пулемёт М45 шведского производства.